Manorama pode se referir a:

Pessoas 

 Manorama (atriz hindi) (1926–2008), atriz indiana em filmes hindi
 Manorama (atriz tâmil) (1937-2015), atriz indiana em filmes tâmil
Manorama Jafa (nascido em 1932), escritor indiano de literatura infantil
 Manorama Madhwaraj (nascido em 1940), político indiano
 Manorama Thampuratti, Erudito do sânscrito do século XVIII
 Ruth Manorama (nascido em 1952), ativista e político indiano
 Thangjam Manorama (1970–2004), mulher indiana morte por um grupo paramilitar

Mídia 

 Malayala Manorama, jornal diário de língua malaiala baseado em Kottayam, Kerala, Índia
 Manorama Weekly, uma revista em língua malaiala baseada em Kottayam, Kerala
 Manorama Yearbook, uma atualização de conhecimento geral publicada anualmente a partir de Kerala
 Manorama Music, uma empresa de música da Índia
 Manorama News, um canal de notícias Malayalam
 Rádio Manorama, uma estação de rádio FM em Kerala
 Manorama (filme de 1959), um filme Telugu de 1959
 Manorama (filme), um filme Telugu de 2009
 Manorama Six Feet Under, um filme de suspense indiano de 2007